Гоце Делчев — учасник антиосманського національно-визвольного руху балканських народів на території історичної Македонії. Національний герой Болгарії та Республіки Македонії.
 Гоце Делчев — місто в Болгарії.
 Гоце Делчев — громада в Болгарії з центром в однойменному місті.

Див. також 
 Делчево (значення)